Bitwa na Kosowym Polu (1389)
 Bitwa na Kosowym Polu (1448)
 Bitwa na Kosowym Polu (1915) 
 Bitwa na Kosowym Polu – jugosłowiański film fabularny z 1989 roku
 Bitwa na Kosowym Polu – serbski cykl pieśni ludowych, zwany również cyklem kosowskim